P3M3 (Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model — модель зрелости управления портфелями, программами и проектами) — описание моделей зрелости компании в области управления портфелями, программами, проектами. Данная модель имеет иерархическое строение и включает 5 уровней зрелости и 7 процессных областей. Задача данной модели помочь компаниям оценить уровень развития менеджмента на данный момент и разработать план совершенствования на будущее. Иерархическая структура позволяет трансформировать неопределенные цели развития в конкретные задачи с измеряемыми результатами.

Разработчик 
Модель была разработана Министерство государственной торговли ([OGC]) — палатой в парламенте Соединенного Королевства. Задача министерства помочь организациям государственного сектора улучшать их производительность, получать больше прибыли от закупок и предоставлять лучшие результаты от программ и проектов. Данное министерство так же владеет PRINCE2, методологией управления успешными программами (Managing Successful Programmes — MSP), методом управления рисками (Management of Risk — [M_o_R]®) и лучшей структурой опыта в ИТ — библиотекой инфраструктуры информационных технологий (Information Technology Infrastructure Library — [ITIL]®).

Версии 
В 2003 OGC выпустило их первый набросок модели зрелости управления портфелями, программами и проектами (Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model — P3M3). Модель была пересмотрена и опубликована в феврале 2006 после внедрения последней практики моделирования зрелости и общения с заинтересованными консультантами, практикантами и их аккредитованным партнером — APM Group. Новая версия полностью интегрируема с предыдущей, что позволяет компаниям, использовавшим предыдущий вариант, легко перейти на версию 2006 года. Дополнительно были внесены следующие изменения:
 новая версия написана более простым и понятным языком;
 процессные области могут быть оценены совместно или независимо;
 уровень зрелости портфелей, программ и проектов могут быть оценены совместно или независимо.

Модель

Входящие модели 
 Модель зрелости управления портфелем (PfM3)
 Модель зрелости управления программой (PgM3)
 Модель зрелости управления проектом (PjM3)

Уровни зрелости 
 Уровень 1 — знание о процессах
 Уровень 2 — повторяющиеся процессы
 Уровень 3 — определенные процессы
 Уровень 4 — управляемые процессы
 Уровень 5 — оптимизированные процессы

Процессные области 
 Управленческий контроль
 Управление выгодами
 Финансовый менеджмент
 Управление заинтересованными сторонами
 Управление риском
 Организационное управление
 Управление ресурсами

Гибкость Модели позволяет организации оценить все семь областей по трем моделям или оценить одну или несколько областей по одной или нескольким моделям. Такое разделение позволяет определять уровень эффективности компании по отдельной области, к примеру, управление риском.

Описание уровней зрелости по моделям

Атрибуты 
Каждый уровень зрелости состоит из нескольких атрибутов. Специальные атрибуты относятся к определенным процессным областям, в то время как общие одинаковы для всех. К ним относятся: планирование, информационный менеджмент, обучение и развитие.

Преимущество при использовании P3M3 
Модель -
 может выступать как индикатор сильных и слабых сторон организации, основанный на общепринятых стандартах управления;
 помогает организациям оценить требуемый уровень менеджмента, необходимый для достижения целей;
 концентрируется на зрелости всей организации, а не отдельных исполнителей.
 позволяет определить достижения от инвестиций;
 оправдывает инвестиции инфраструктуру управления портфелями, программами и проектами;
 задает направление для продолжительного развития организации;
 позволяет увеличить производительность и уменьшить цикл;
 увеличивает прогнозируемость затрат и времени выполнения;
 уменьшает количество дефектов, обеспечивая высококачественный результат и снижение стоимости производства;
 увеличивает удовлетворенность потребителей;
 усиливает мораль персонала.

Для достижения максимальных результатов от внедрения Модели данный процесс должен быть рассмотрен в долгосрочной перспективе.

См. также 
 OPM3
 Управление проектами
 Уровни зрелости управления

Ссылки 
  OGC P3M3 Model (PDF 77 pages, 827k)
 P3M3 White-paper
 PmToday

Управление проектами